Atomic Monster Productions es una compañía estadounidense de producción de cine y televisión, fundada por James Wan. La compañía es conocida por la producción de The Conjuring Universe y Lights Out.

Descripción general
El 21 de octubre de 2014, James Wan lanzó Atomic Monster, que Wan desarrollará y producirá películas de bajo presupuesto en los géneros de terror, ciencia ficción y comedia. Las primeras películas fueron Annabelle , Lights Out , Annabelle: Creation y The Nun .

El 12 de agosto de 2016, Atomic Monster firmó un acuerdo de desarrollo con la compañía china Starlight Media. Starlight Media ayudaría a financiar las películas de Wan con presupuestos de hasta $ 100 millones.

El 5 de octubre de 2018, el evento temático de Halloween Horror Made Here: A Festival of Frights en Warner Bros. Studio Tour Hollywood presentó un laberinto basado en The Conjuring Universe. 

El 16 de noviembre de 2022, se anunció que la compañía estaba en conversaciones para fusionarse con Blumhouse Productions de Jason Blum y que la compañía tenía un acuerdo de primera vista compartido con Universal Pictures , poniendo así fin a su acuerdo con Warner Bros. Pictures. Las empresas continuarían operando como etiquetas separadas, cada una de las cuales mantendría su propia autonomía creativa e identidad de marca. La compañía está utilizando la infraestructura existente de Blumhouse para escalar aún más sus actividades en cine, televisión y nuevas áreas de contenido, como juegos relacionados con el terror, entretenimiento en vivo y audio

Producciones

Películas

Televisión